Augenspiegel bezeichnet:

 Stirnreflektor
 Augenspiegel (Reuchlin), Streitschrift, verfasst 1511 von Johannes Reuchlin
 ein Gerät (Ophthalmoskop) zur Augenspiegelung, siehe Ophthalmoskopie
 Visuskop Gerät zur Prüfung der Fixation (Auge)